Майкл То́мас (Том) Грин (; род. 30 июля 1971, Пемброк, Канада) — канадский комедийный актёр, сценарист, комик, продюсер, режиссёр, телеведущий и музыкант.

Биография 
Том Грин родился в канадском городе Пемброк, но вырос в Оттаве. В молодости был ведущим и диджеем на университетской радиостанции. Впервые на телевидение попал в 1994 году, став ведущим на канале Rogers Community Television. Его передача The Tom Green Show стала настолько популярной, что её сначала перекупил канал The Comedy Network, а два года спустя — американский MTV. Именно там он достиг своей популярности на телевидении.

С 7 июля 2001 года по 15 октября 2002 года был женат на Дрю Бэрримор.

В 2001 году стал лауреатом премии «Золотая малина» в категориях «Худшая мужская роль», «Худший сценарий» и «Худший актёрский дуэт» в фильме «Пошёл ты, Фредди!».

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
 2001 — Пошёл ты, Фредди! / Freddy Got Fingered
 2009 — Отбросы (телесериал)
 2010 — Приколисты / PrankStars (телесериал)

Дискография

Альбомы 
 Huh? Stiffenin Against the Wall (1992)
 Not the Green Tom Show (1998)
 Prepare for Impact (2005)
 Basement Jams (2008)
 The Tom Green Show (2019)

Синглы 
 1999 — «Lonely Swedish (The Bum Bum Song)»
 2005 — «I’m an Idiot»
 2005 — «Teachers Suck»
 2016 — «Do the Donald»
 2019 — «I wanna be Friends with Drake»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тома Грина

Стендап-комики Канады
Рэперы Канады
Лауреаты премии «Золотая малина»